Emperius ist der Familienname folgender Personen:

Adolf Emperius (1806–1844), deutscher klassischer Philologe, Historiker und Lehrer
Johann Ferdinand Friedrich Emperius (1759–1822), deutscher Museumsleiter